Мария Илич (род. 3 июня 1993 года) — сербская футболистка, полузащитница ЖФК «БИИК-Казыгурт» и сборной Сербии.

Карьера 
Воспитанница футбольного клуба «Йерина».

Начала свою профессиональную карьеру в 2008 году в «Спартаке» из Суботицы. С клубом стала пятикратной чемпионкой Сербии, четырёхкратной Обладательницей Кубка Сербии. В 2014 году Илич была признана Федерацией футбола Сербии «Лучшей сербской футболисткой года».

В 2019 году Илич перешла в казахстанский клуб «БИИК-Казыгурт».

С 2010 по 2012 годы играла в молодёжной сборной Сербии. В целом за молодёжную сборную Илич сыграла 15 матчей и забила один гол. В 2012 году участвовала в Чемпионате Европы до 19 лет.

20 июня 2012 года Илич дебютировала в главной сборной в матче против Нидерландов (0:4). В целом за главную сборную Илич сыграла 27 матчей и забила два гола.

Трофеи 
 Спартак (Суботица)

 Чемпионат Сербии среди женщин (5): 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15
 Кубок Сербии среди женщин (4): 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболистки Сербии
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ЖФК «БИИК-Казыгурт»
Игроки женской сборной Сербии по футболу